Окръг Бартоуломю () е окръг в щата Индиана, Съединени американски щати. Площта му е 1059 km², а населението - 71 435 души (2000). Административен център е град Колумбус.

Окръзи в Индиана